Beechcraft C-12 Huron — американский двухмоторный турбовинтовой тактический военно-транспортный самолёт.
 C-12: Final Resistance — видеоигра, разработанная SCE Studio Cambridge для платформы PlayStation и выпущенная в  году.